Нижче подано список усіх населених пунктів району Мі-Зочі. Центр району виділений жирним нарисом.

Примітки 

Населені пункти Сан-Томе і Принсіпі